

Дарсково — село в гміні Злоценець Дравського повіту Західнопоморського воєводства
 Дарсково — село в гміні Малехово Славенського повіту Західнопоморського воєводства